Miejscowości w USA:
 Price – miasto w stanie Utah, w hrabstwie Carbon
 Price – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Gminy w USA:
 Price (ang. Price Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Washington
 Price (ang. Price Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Rockingham
 Price (ang. Price Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Monroe
 Price (ang. Price Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Langlade
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Price (ang. Price County) – w stanie Wisconsin